Анори :

 Анори — муниципалитет в Бразилии.
 Анори — город и муниципалитет в Колумбии.